A Coordenação pedagógica é um cargo da área da educação que tem como objetivo melhorar as práticas dos professores na formação continuada da escola. No Brasil,na década de 1920 que surgiu a função de coordenador pedagógico. Tal função surgiu com a proposta de equilibrar, hierarquizar propostas e competências pedagógicas. 

Um coordenador pedagógico precisa saber das necessidades de sua equipe de trabalho, analisando o planejamento das atividades, as produções dos alunos a partir das aulas dadas pela sua equipe de professores e os resultados das turmas. Para isso o coordenador pedagógico pode observar as aulas acontecendo em salas ou as ações dos professores (dentro e fora da sala de aula). 

Dentro da comunidade escolar, o coordenador pedagógico possui uma função articuladora, transformadora, ou seja, age como um elemento mediador entre o currículo e os professores, e os outros atores da educação. O coordenador pedagógico deve ter pleno conhecimento dos professores e alunos com quem trabalha, da realidade sociocultural em que a escola se encontra e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na escola.

Coordenador pedagógico

O coordenador pedagógico em algumas redes de ensino é também conhecido como orientador, supervisor ou, simplesmente, pedagogo. Em outras, de coordenador pedagógico, que é como um gestor escolar. São os profissionais responsáveis pela formação dos professores nas escolas e é um colaborador direto da direção.

Segundo as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), espera-se que o coordenador possua certa autonomia para organizar o trabalho pedagógico, procurando garantir no interior da escola uma gestão participativa e democrática. Porém, o que se encontra nas instituições educacionais é a dificuldade de se implantar essa gestão. 

Pode-se dizer que esse sujeito tem, sobretudo, quatro funções: mediadora, articuladora, formadora e transformadora. 
 Função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os significados das propostas curriculares permitindo que os professores elaborem seus próprios sentidos;
 Função articuladora, a fim de criar condições para que os docentes trabalhem coletivamente as propostas curriculares;
 Função formadora ao dar condições para o docente aprofundar na sua área;
 Função transformadora ao se trabalhar com questionamentos, ajudando o docente ser reflexivo e crítico.

Cabe ao Coordenador pedagógico ou professor coordenador supervisionar, acompanhar, assessorar  e avaliar as atividades pedagógico-curriculares. Sua atribuição prioritária é prestar assistência pedagógico-didática aos professores em suas respectivas disciplinas, no que diz respeito ao trabalho interativo com os alunos. Outra atribuição que cabe ao coordenador pedagógico é o relacionamento com os pais e a comunidade, especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico-curricular e didático  da escola, comunicação , e interpretação da avaliação dos alunos.

10 Conteúdos Necessários à Formação do Coordenador Pedagógico

1. Identidade profissional: o coordenador precisa entender sua função na escola, a troca de experiências entre os pares é uma boa opção para isso.

2. Concepção de formação: o coordenador deve monitorar constantemente as práticas em sala de aulas, não basta somente encaminhar os professores para cursos.

3. Relações interpessoais: para ser um bom articulador e formador, o coordenador deve relacionar bem com todas as pessoas no âmbito escolar, para não parecer um fiscal aos observar aulas.

4. Liderança e condução de grupo: o coordenador tem que ter competência e liderança para conduzir os profissionais de sua equipe durante as reuniões pedagógicas e durante as atividades rotineiras na instituição.

5. Planejamento: o coordenador deve elaborar uma pauta para seus horários, reuniões, orientações aos professores e com estratégias para a melhoria de trabalho.

6. Estratégias de avaliação: o coordenador precisa saber observar os docentes em sala de aula, analisando o conhecimento que os professores possuem dos conteúdos, a forma como são ensinados e as interações com os alunos.

7. Instrumentos metodológicos: o coordenador pode guardar os planejamentos dos docentes, onde fala das necessidades do ensino que precisam ser supridas, assim como os portfólios, com relatos, fotos, produções, registro de notas a avanços que ajudam a detectar a evolução de cada turma durante o ano letivo.

8. Conhecimentos didáticos: o conhecimento do coordenador é crucial para avaliar os métodos utilizados pelos professores em sala de aula, assim como conduzi-los nos processos.

9. Tematização da prática: consiste na reflexão das teorias de uma boa prática em sala de aula, que podem ser gravadas em vídeos, para que o professor aprenda vendo modelos. Assim podem ser apresentadas gravações feitas dentro ou fora da escola.

10. Troca de experiências'': o coordenador precisa saber documentar, sistematizar e compartilhar experiências, levando aos docentes, por exemplo, projetos bem sucedidos. Isso pode ser feito na escola, ou pela internet, com redes colaborativas.

Ligações externas
http://gestaoescolar.abril.com.br/coordenacao-pedagogica/ Acessado em 26 de março de 2014.
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/142/artigo234539-1.asp Acessado em 26 de março de 2014.

Pedagogia
Profissionais da educação